Kim Jan-Di puede referirse a las siguientes personas:

 Kim Jan-Di (taekwondo), practicante de taekwondo surcoreana;
 Kim Jan-Di (yudoca), yudoca surcoreana.